Fort Reliance ist der Name zweier ehemaliger Handelsposten in Kanada:

 Fort Reliance (Nordwest-Territorien)
 Fort Reliance (Yukon)